Kierrijärvet är en grupp sjöar sjö i Pessinki fjällurskog i Kiruna kommun i Lappland: 
Kierrijärvet (Karesuando socken, Lappland, 756363-178368), sjö i Kiruna kommun 
Kierrijärvet (Karesuando socken, Lappland, 756366-178399), sjö i Kiruna kommun 
Kierrijärvet (Karesuando socken, Lappland, 756396-178480), sjö i Kiruna kommun